Винницкий агрегатный завод
 Днепропетровский агрегатный завод
 Агрегатный завод (Людиново)
 Саратовский агрегатный завод — (Хризантема-С).
 Сморгонский агрегатный завод
 Чебоксарский агрегатный завод